Holderbach ist ein Gewässername:

in Baden-Württemberg:
 Holderbach (Alter Bach), linker Zufluss des Alten Bachs bei Tengen, Landkreis Konstanz, der über Riedbach und Körbeltalbach in die Biber (Rhein) mündet
 Holderbach (Elz), rechter Zufluss der Elz bei Elzach, Gemeinde Schonach im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis
 Holderbach (Itter), linker Zufluss der Itter in Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis
 Holderbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst nach Unterregenbach, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall
 Holderbach (Klemmbach) oder Holderbächle, rechter Zufluss des Klemmbach in Schweighof, Gemeinde Badenweiler, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Holderbach (Maibach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Maibach (Lauter) bei Winzingen, Gemeinde Donzdorf, Landkreis Göppingen
 Holderbach (Murg), linker Zufluss der Nordschwarzwälder Murg (zum Oberrhein) bei Holdereck, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt
 Holderbach (Reiglersbach), linker Zufluss des Reiglersbachs gegenüber Siglershofen (Gemeinde Stimpfach), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Holderbach (Speltbach), rechter Zufluss des linken Speltbach-Oberlaufs bei Büttelbronn, Stadt Künzelsau, Hohenlohekreis
 Holderbach (Tauber), linker Zufluss der Tauber bei der Holdermühle, Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis
 Holderbach (Weiherbach), linker Zufluss des Weiherbachs vor Talheim, Gemeinde Mössingen, Landkreis Tübingen, der dort in die Steinlach mündet

in Bayern:
 Holderbach (Wertach), rechter Zufluss der Wertach vor Markt Wertach, Landkreis Oberallgäu; teils Grenzbach zur österreichischen Exklave Jungholz, Bezirk Reutte, Tirol
 Holderbach (Ampfrach), rechter Zufluss der Ampfrach bei Hilpertsweiler, Gemeinde Schnelldorf, Landkreis Ansbach
 Holderbach (Regen), rechter Zufluss des Regen bei Ponholzmühle, Stadt Cham, Landkreis Cham
 Holderbach (Schnaitbach), rechter Zufluss des Schnaitbachs (über dessen Nebenlauf Fallbach zur Fichtelnaab) in Mehlmeisel, Landkreis Bayreuth

in Nordrhein-Westfalen:
 Holderbach (Rur), rechter Zufluss der Rur bei Widdau, Stadtteil Imgenbroich, Monschau, Städteregion Aachen

in der Schweiz:
 Holderbach (Katzenbach), rechter Zufluss des Katzenbachs (zum Leutschenbach, zur Glatt) in der Stadt Zürich

in Österreich:
 Holderbach (Ötztaler Ache), rechter Zufluss des Ötztaler Ache bei Habichen, Gemeinde Oetz, Bezirk Imst, Tirol
 Holderbach (Wertach) → siehe unter Bayern

Siehe auch:
 Holderbrunnen
 Holdergraben
 Holderklinge
 Holdersbach
 Hollerbach